

34-й личный чемпионат Латвии 
 12 сентября, 2010
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

2010